Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale Juan Carlos Ferrero 7-6, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Jiří Novák (secondo turno)
 Andrew Ilie (primo turno)
 Ján Krošlák (secondo turno)

 Richard Fromberg (Campione)
 Hernán Gumy (secondo turno)
 Markus Hipfl (secondo turno)
 Dinu Pescariu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 1999